Высочайшая в мире гора Джомолунгма (Эверест) ( над уровнем моря) была и остаётся желанной целью для многих альпинистов. Но за известную историю покорения Джомолунгмы более 300 человек погибли при попытках восхождения. Большинство этих смертей было связано с лавинами, падениями с высоты, обвалами льда, а также различными расстройствами здоровья, вызванными пребыванием в высокогорной окружающей среде.

Не все тела погибших были обнаружены. Причины и обстоятельства смерти некоторых из них так и остались неизвестными. Но и среди найденных тел большинство по-прежнему остаются на горе.

Верхняя часть Эвереста находится в так называемой «зоне смерти». Зона смерти — альпинистский термин, которым обозначаются высоты от примерно  над уровнем моря и выше, либо высоты, на которых атмосферное давление ниже  (), и уровень кислорода в воздухе недостаточен для поддержания жизни человека. Многие смертельные случаи среди высокогорных альпинистов связаны с воздействием зоны смерти: как прямым (потерей жизненных функций организма), так и косвенным (трагическими последствиями неверных решений, принятых под влиянием стресса или физического истощения).

В отличие от меньших высот над уровнем моря, где человек ещё может адаптироваться, акклиматизироваться — в зоне смерти это, как правило, невозможно, потому что там кислород расходуется организмом быстрее, чем восполняется через дыхание. Поэтому продолжительное пребывание там без кислородных приборов приводит к расстройствам различных функций организма, потере сознания, и в конечном итоге — к смерти.

История 

В первой разведывательной экспедиции, состоявшейся в 1921 году, были отмечены две смерти: учёного Александра Келласа, умершего от сердечного приступа, и неназванного носильщика. Но оба этих случая произошли ещё на пути к Джомолунгме, и трудно сказать, можно ли этих людей считать погибшими при попытке восхождения на эту гору. Первый достоверно зафиксированный случай смерти людей именно на Джомолунгме произошёл 7 июня 1922 года: тогда погибли семь шерпов — носильщиков второй британской экспедиции.

Из-за того, что спуск трупов с такой высоты связан со многими трудностями и опасностями, большинство тел погибших на Джомолунгме альпинистов продолжают лежать там же, где они умерли или куда они упали; некоторые тела сносит ветром или льдом в другое место. Так, два непальских альпиниста погибли 24 октября 1984 года при попытке вытащить тело немецкой альпинистки Ханнелоры Шмац, погибшей пятью годами ранее.

Другой известный инцидент произошёл в 1998 году, когда Фрэнсис Арсентьева и её муж Сергей Арсентьев оказались в разных местах и оба погибли, пытаясь найти друг друга. Замёрзшее тело Фрэнсис пролежало девять лет неподалёку от главного маршрута восхождения, пока альпинист , возглавлявший поисковую экспедицию, не обнаружил его.

В 1999 году во время поиска останков Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвина в «водосборном бассейне» недалеко от вершины, поисковики нашли в снегу останки множества людей, в том числе и Мэллори.

Опасная для новичков, эта гора порой не щадит и самых опытных. Среди них: , несколько раз восходивший на высочайшую вершину мира, в 1999 году провёл на вершине более 20 часов подряд. Он установил и другие мировые рекорды: взошёл на вершину два раза за две недели и дошёл от базового лагеря до вершины за рекордно короткое время в 16 часов 56 минут. Но в 2001 году Бабу Шерпа погиб в результате падения недалеко от .

Крупнейшие катастрофы 
Среди всех трагических случаев, произошедших на Джомолунгме, можно выделить несколько, унёсших наибольшее количество жизней.

1922 год 

Первым достоверно зафиксированным случаем смерти людей на высочайшей горе стала гибель под лавиной семи носильщиков британской экспедиции, произошедшая 7 июня 1922 года. Присутствовавший при этом Джордж Мэллори обвинял самого себя в случившемся.

1996 год 

Печально известная трагедия на Джомолунгме в мае 1996 года унесла жизни сразу восьми восходителей, а за весь сезон погибло 15 человек тот год оставался самым смертоносным в истории восхождений на Джомолунгму вплоть до весны 2014 года. Тело одного из них индийского пограничника  осталось на высоте  на северном маршруте восхождения; место его гибели получило неформальное название «Зелёные ботинки». В том же году на Джомолунгме погиб и опытный горный проводник Роб Холл вскоре после того, как он стал первым не-шерпом, покорившим её вершину пять раз.

Та трагедия получила широкую огласку, о ней были даже написаны книги: «В разрежённом воздухе»  и  . Обе эти книги написаны альпинистами, бывшими во время событий на Джомолунгме, но выражают точки зрения, резко противоречащие одна другой. Но если брать относительное число погибших, то, как ни странно, 1996 год оказывается одним из самых безопасных для восходителей на Джомолунгму: в предыдущие годы в среднем погибал один из четырёх человек, пытавшихся взойти на вершину, а в 1996 году количество желающих туда попасть настолько увеличилось, что только один из семи не вернулся с Джомолунгмы. Более благоприятным можно считать 1956 год, в котором не было вообще ни одного погибшего при восхождении на Джомолунгму при том, что было 39 экспедиций и 4 успешных восхождения.

2014 год 

18 апреля 2014 года 16 шерпов погибли в результате схода лавины недалеко от Базового лагеря, и ещё несколько человек пострадало.

2015 год 

25 апреля 2015 года произошло мощное землетрясение, вызвавшее сход лавин на Джомолунгме. Лавина накрыла часть южного Базового лагеря; погибло не менее 19 человек.

Список

См. также 
 Ледопад Кхумбу
 Северное седло
 Серак

Пояснения

Примечания

Список литературы 

  - Total pages: 304 
 
  - Total pages: 222 
  - Total pages: 192 

  - Total pages: 378 
  - Total pages: 360 
  - Total pages: 364 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  - Total pages: 226 
 
 
  - Total pages: 628 
 

  - Total pages: 270 
  - Total pages: 350 
 
 
 
 
 
 
  - Total pages: 205 
 
  - Total pages: 245 
 

 
 
 
 
 
 
  - Total pages: 181 

 
 

 
 
  - Total pages: 254 
  - Total pages: 378 

 
 
  - Total pages: 253 
 
 
 

 

 
  - Total pages: 392 
  - Total pages: 144 
 
  - Total pages: 258 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  - Total pages: 704 
  - Total pages: 704 
  - Total pages: 789 

  - Total pages: 240
 
 
 
 
 
 

Происшествия на Джомолунгме
Катастрофы в Непале
Катастрофы в Китае
Альпинизм
История альпинизма